L'edizione 1997-1998 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Viorel Moldovan del (Grasshopper Club Zürich) con 17 reti.

Stagione

Formula

Squadre partecipanti

Prima fase

Classificale finale 

Legenda:
      Qualificato al play-off scudetto.
      Ammesso al play-out.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off scudetto

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificato al 1º turno preliminare della UEFA Champions League 1998-1999.
      Qualificato al turno di qualificazione della Coppa UEFA 1998-1999.
      Qualificato al 1º turno della Coppa Intertoto 1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out retrocessione

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso o resta in Lega Nazionale A 1998-1999.
      Retrocesso o resta in Lega Nazionale B 1998-1999

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997-1998